Нерн — рибальске портове містечко і ярмарок в Шотландії, в області Хайленд.
 Клан Нерн — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.
 Лорд Нерн — спадковий титул в системі Перства Шотландії.
 Крістіан Нерн — північноірландський актор та діджей.